Малофеево — название населённых пунктов в России:

 Малофеево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Малофеево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.